USS Randolph ha sido el nombre usado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.
 , una fragata de vela, entró en servicio en 1776, hundida en 1779 durante un enfrentamiento con el HMS Yarmouth.
 , un portaaviones de la clase Essex, entró en servicio en 1944, dado de baja en 1973, y desguazado en 1975.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos